Радомир Шобота (7. фебруар 1916 — Београд, 13. октобар 1988) био је југословенски филмски и позоришни глумац.

Филмографија 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1950.-те
|-
| 1958. || Четири километра на сат || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.-те
|-
| 1969. || Баксуз ТВ мини серија || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.-те
|-
| 1970. || Ко да уједини све Цигане Кратки филм || /
|-
| 1971. || Шешир професора Косте Вујића ТВ филм || Газда Мића, конобар
|-
| 1971. || Дон Кихот и Санчо Панса ТВ филм || /
|-
| 1972. || Мајстори ТВ серија || /
|-
| 1974. || Недеље са Ањом ТВ филм || /
|-
| 1975. || Ђавоље мердевине ТВ серија || /
|-
| 1975. || Андра и Љубица ТВ филм || /
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1916.
Умрли 1988.
Југословенски глумци
Српски глумци
Глумци из Београда